Hahn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Wilhelm Hahn
 Gerhard Hahn
 Gotthold Hahn
 Walter L. Hahn